Journals () — другий збірник канадського співака Джастіна Бібера, випущений 23 грудня 2013 в США.

Сингли

Список композицій 

Альбоми Джастіна Бібера